Benoît Costil (1987-), footballeur français
 Jean Costil (1942-2020), pasteur français

Patronyme français